Les épreuves de tennis aux Jeux olympiques de 1908 de Londres se divisent en deux tournois disputés successivement :
 un tournoi sur courts couverts se déroulant du 6 au  au sein du Queen's Club sur des courts en parquet.
 un tournoi en extérieur se déroulant du 6 au  au sein du stade de Wimbledon sur des courts en gazon.

Tableau des médailles par pays

Tournoi sur courts couverts

Podiums

Simple messieurs

Double messieurs

Simple dames

Tournoi en extérieur

Podiums

Simple messieurs

Double messieurs

Simple dames

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Jeux olympiques

Liens externes 
  Page olympique du site de la Fédération internationale de tennis
  Site officiel du Comité international olympique